Stabilità – in chimica, la tendenza di una sostanza a conservare la sua composizione chimica
 Stabilità – in metrologia, la attitudine di una misura a mantenere costante il suo valore
 Teoria della stabilità – in matematica e fisica, si occupa della stabilità delle soluzioni di equazioni differenziali e delle traiettorie di sistemi dinamici sotto perturbazioni finite delle condizioni iniziali
 Stabilità interna – nell'analisi dei sistemi dinamici, descrive il comportamento di un sistema nelle vicinanze di un punto di equilibrio. 
 Stabilità – nella teoria degli insiemi, si trova anche come sinonimo di "chiusura" di un insieme rispetto a un'operazione definita su esso.
 Stabilità di frequenza – in elettronica, una caratteristica degli oscillatori
 Stabilità numerica – in analisi numerica una proprietà desiderabile degli algoritmi numerici
 Stabilità strutturale – in matematica, proprietà dei sistemi dinamici di essere insensibili a piccole perturbazioni differenziabili con continuità
 Stabilità delle strutture – nella scienza delle costruzioni, lo studio e la modellazione dei comportamenti nonlineari delle strutture legati ai fenomeni di instabilità delle relative configurazioni di equilibrio
 Stabilità navale – nell'architettura navale, uno degli aspetti principali nella progettazione di tutte le imbarcazioni
 Stabilità statica longitudinale – nella meccanica del volo, la capacità di un velivolo di riguadagnare un precedente assetto di equilibrio longitudinale una volta esaurito l'effetto di una piccola perturbazione che agisca nel piano di beccheggio del velivolo stesso
 '''Stabilità – caratteristica del monachesimo

Altri progetti